Sonata per pianoforte n. 12 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 12 di Wolfgang Amadeus Mozart